Пётр Ма́сленников:
 Масленников, Пётр Андреевич (1914—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Масленников, Пётр Владимирович (1923—1967) — Герой Советского Союза.